Okręty US Navy o nazwie USS "Pokagon":
 Pierwszy USS "Pokagon" (YT-274), później YTB-274, był holownikiem portowym. W służbie w latach 1943-46.
 Drugi USS Pokagon (YTB-746), później YTM-746, był holownikiem portowym. W służbie w latach 1952-64.
 Trzeci "Pokagon" (YTB-836) jest holownikiem portowym. W służbie od 1975.

Pokagon